Буткя́вічюс () — литовське прізвище.

 Альгірдас Буткявічюс
 Аудрюс Буткявічюс

Див. також 
 Буткевич